Сяргозеро — пресноводное озеро на территории Кубовского сельского поселения Пудожского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,3 км². Располагается на высоте 100,6 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, треугольная. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из залива на западной стороне Сяргозера берёт начало ручей Рубцов, который впадает с правого берега в реку Корбу, в свою очередь, впадающую в Салмозеро. Из Салмозера вытекает река Пизьма, приток реки Водлы, впадающей в Онежское озеро.

По центру озера расположен один относительно крупный (по масштабам водоёма) остров без названия.

К северо-востоку от озера проходит лесовозная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100411102000019403.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Пизьмы (притока Водлы)
Озёра Пудожского района